Planá può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Planá, città del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň
Planá, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Planá nad Lužnicí, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale